Atalanta steht für:

 Atalante (auch Atalanta), eine jungfräuliche Jägerin in der griechischen Mythologie
 Atalanta Bergamo, italienischer Fußballverein
 Operation Atalanta, multinationale Marinemission der EU im Auftrag der UNO zur Bekämpfung der Piraterie am Horn von Afrika
 Vanessa atalanta, ein Schmetterling, siehe Admiral (Schmetterling)

Geografie:
 Atalante (auch Atalanta), antike Stadt in der makedonischen Region Bottiaia am Fluss Axios, dem heutigen Vardar
 Atalanta (Santa Catarina), Gemeinde in Brasilien
 Strand von Atalanta, Strand an der Nordküste der Insel Boa Vista (Kap Verde) der Kapverdische Inseln.

Fahrzeuge und Flugzeug:
 Atalanta, ehemals weltgrößte Yacht, siehe Restaurador
 Atalanta (Schiff), ehemaliger Lotsenschoner
 Atalanta Light Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Atalanta Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller in Staines (Middlesex), Marke Atalanta
 20/25 Atalanta, ein Automodell von Armstrong Siddeley
 ein viermotoriges Verkehrsflugzeug, siehe Armstrong Whitworth A.W.15

Kultur:
 Atalanta fugiens, das Hauptwerk von Michael Maier (Alchemist) (1618)
 Atalanta (Händel), Oper von Georg Friedrich Händel (1736)
 eine Figur aus der Oper Serse von Georg Friedrich Händel (1738)
 Atalanta. Die Geheimnisse des Sklavensees, Heftromanserie von Robert Kraft (1911)
 Atalanta Filmes, portugiesischer Filmverleih

Siehe auch:
 Atalante (Begriffsklärung)
 Atalanti (Begriffsklärung)
 Atlanta (Begriffsklärung)